Cerococcidae är en familj av insekter. Cerococcidae ingår i överfamiljen sköldlöss, ordningen halvvingar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Cerococcidae 70 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sköldlöss
Cerococcidae